Urban X Award — ежегодная американская кинонаграда, вручаемая за достижения в межрасовой порнографии.

Первоначально известная как Urban Spice Awards, премия была основана в 2008 году чернокожим режиссёром фильмов для взрослых Джиан Тейлор (Giana Taylor). Награда не вручалась с 2013 по 2016 годы. Начиная с 2017 года вновь проводятся награждения. Премия вручается порнозвёздам, продюсерам, режиссёрам, агентствам и компаниям, которые производят чёрный, латинский, азиатский и межрасовый контент для взрослых. Победители определяются путём голосования на сайте премии.

Церемония вручения 
Первая церемония вручения Urban Spice Awards, состоявшаяся 8 июня 2008 года в Platinum Live в Студио-Сити (Лос-Анджелес, Калифорния), была организована порнозвездами Оливией О’Лавли и Шоном Майклсом. Майклс заявил после события: «Люди должны осознать актуальность сегодняшнего дня: это индустрия стоимостью 13-14 миллиардов долларов, и городское сообщество является такой важной частью этого. Настало время просто признать, что мы на правильном пути».

Прошедшие мероприятия 
 2009 Urban X Awards — Boulevard3, Голливуд (Лос-Анджелес, Калифорния), ведущие — Мистер Маркус и Рокси Рейнольдс.
 2010 Urban X Awards — 740 Club, Лос-Анджелес, 13 июля 2010 года, ведущие — Мисти Стоун и Дана Деармонд.
 2011 Urban X Awards — Vault Nightclub, Лос-Анджелес, 23 июля 2011 года, ведущие — Наоми Банкс и Александр Деву (Alexander Devoe).
 2012 Urban X Awards — Palace of the Stars, Глендейл, 22 июля 2012 года, ведущие — Наоми Банкс и Александр Деву. 2012 год стал первым годом, когда мероприятие было снято для трансляции.
 2017 Urban X Awards — Globe Theatre, Глендейл, 21 августа 2017 года, ведущие — Луна Стар, Ана Фокс, Джада Стивенс и Миа Изабелла.
 2018 Urban X Awards — Stars on Brand, Лос-Анджелес, 21 августа 2018 года, ведущие — Райчел Райан, Синди Старфолл и Рики Джонсон.
 2019 Urban X Awards — Globe Theatre, Лос-Анджелес, 19 августа 2019 года, ведущие — Нина Элле, Джиа Милана и Мистер Маркус.

Участники Зала славы 

 2008
 Байрон Лонг
 Девлин Уид
 Хизер Хантер
 Дженни Пеппер
 Джонни Кийес
 Джулиан Сент-Джокс
 Лейси Дюваль
 Лексингтон Стил
 Мистер Маркус
 Майкл Стефано
 Мисти Стоун
 Рэй Виктори
 Шон Майклс
 Ванесса дель Рио
 2009
 Киттен
 Ким Этернити
 Марк Энтони
 Мика Тэн
 Синнамон Лав
 Sledgehammer
 T. T. Boy
 Ванесса Блу
 Уэсли Пайпс
 2010
 Александр Дево
 Дайана Дево
 Гай Ди Сильва
 Джада Файер
 Мерседес Эшли
 Нина Хартли
 Оливия О’Лавли
 Рон Хайтауэр
 2011
 Франческа Ли
 Джек Напье
 Джейд Хсу
 Лиза Энн
 Джастин Лонг
 Келли Старр
 Мистер Пит
 Мандинго
 Сара Джей
 Шайла Стайлз
 Spoontaneeus Xtasty
 Suave XXX
 2012
 Майлз Лонг
 2017
 Рокси Рейнольдс
 Пинки
 Чероки
 Жасмин Кашмир
 Лиза Дэниелс
 Кармен Хейз
 Аса Акира
 Джада Стивенс
 Скай Блэк
 Миа Изабелла
 Ребекка Барду
 Принц Иешуа
 Тони Эвериди
 Джон Депс
 Брэд Армстронг
 2018
 Алексис Амор
 Наоми Банкс
 Дэппер Дэн
 Моун Дивин
 Кейлени Леи
 Эл Ти
 Ричард Мэнн
 Мишель Мэйлин
 Джианна Майклз
 Эван Стоун
 Нэт Тёрнхер
 2019
 Айс Ла Фокс
 Кендес Вон
 Шайэнн Джейкобс
 Гавана Джинджер
 Капри Стайлз
 Бьюти Диор
 Джеймс Бартолет
 Джоаким Кессеф
 Чарли Мэк
 Аксель Браун
 Мик Блу
 Алана Эванс
 Шоколат и Мока
 2020
 Софи Ди
 Тиа Сайрус
 Рико Стронг
 Эми Рейес
 TS Foxxy
 Келли Сибари
 Марика Хейз
 Прия Рай
 Брайан Пампер
 Синди Старфолл
 Карамель
 Шейн Дизель
 Райчел Райан
 Мелроуз Фокс
 Сидни Капри
 Блэк Кэт
 Дайнамайт
 Никки Старкс
 Ти Рил
 Рэй Блэк
 2022
 Ана Фокс
 Мэри Лав
 Энджел Айс
 Вида Валентайн
 Энни Круз
 Джослин Джеймс
 Самона Тейлор
 София Роуз
 Натассия Дримс
 Иван
 Нина Элле
 Адина Джуэл
 Феникс Мари
 Рок «Икона»
 Миа Джи
 Рико Шейдс
 Уилл Райдер
 Жан-Клод Батист
 Шондам
 Джереми
 2023
 Аврора Джоли
 Крис Кок
 Дейзи Мэри
 Дана Деармонд
 Айзея Максвелл
 Жан Валь Жан
 Джоанна Энджел
 Джон Джон
 Кристина Роуз
 Ли Джи
 Лотус Лейн
 Луна Стар
 Мануэль Феррара
 Мидори
 Майм Фрик
 Порша Каррера
 Расти Нейлс
 Шина Райдер
 Стейси Лейн
 Терри Бёртон

Список победителей

2008—2012

2017—2019

2022 год 
Источник: .

Примечания

Ссылки 
 
 Urban X Awards Past Winners
 «Tera Patrick, Evan Seinfeld to Present at 1st Annual Urban Spice Awards», May 2, 2008 
 «1st Annual Urban Spice Awards Pre-Party Friday», Press release, May 27, 2008 
 Second Annual «Urban X Awards Winners Announced» 
 Fifth Annual «Urban X Award Winners Announced» 
 Urban X Award nominations
 «Urban X Award Winners Announced», July 29, 2009 
 2009 Urban X Award Winners 

Премии в порнографии
Порнография в США